Mr. Nanny steht für:

 Mr. Nanny, deutscher Titel Mr. Babysitter, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1993
 Mr. Nanny – Ein Mann für Mama, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2006